Соревнования по волейболу на Играх XX Олимпиады проходили с 27 августа по 9 сентября 1972 года в Мюнхене (ФРГ) с участием 12 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная Японии, у женщин — сборная СССР.

Команды-участницы

Женщины 
 ФРГ — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1968 года;
 Япония, КНДР, Венгрия — по итогам чемпионата мира 1970 года;
 Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1971 года;
 Куба — по итогам Панамериканских игр 1971 года;
 Южная Корея — по итогам азиатской олимпийской квалификации.

Мужчины 
 ФРГ — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1968 года;
 ГДР, Болгария, Япония — по итогам чемпионата мира 1970 года;
 Чехословакия, Кубы, Бразилия, Тунис — по итогам континентальных чемпионатов 1971 года;
 Польша, Румыния — по итогам олимпийской квалификации;
 Южная Корея — по итогам азиатской олимпийской квалификации.

Квалификация

Медалисты

Женщины

Группа А 
 1-й тур. 27 августа
Венгрия — ФРГ — 3:0 (15:8, 15:11, 15:9).
СССР — Южная Корея — 3:1 (11:15, 15:8, 15:7, 15:7).
 2-й тур. 29 августа
Южная Корея — Венгрия — 3:0 (15:7, 15:13, 15:11).
СССР — ФРГ — 3:0 (15:5, 15:7, 15:9).
 3-й тур. 31 августа
СССР — Венгрия — 3:1 (15:12, 15:2, 13:15, 15:9).
Южная Корея — ФРГ — 3:0 (15:2, 15:8, 15:2).

Группа B 
 1-й тур. 28 августа
КНДР — Куба — 3:0 (15:1, 15:8, 15:3).
Япония — Чехословакия — 3:0 (15:1, 15:7, 15:9).
 2-й тур. 30 августа
Япония — Куба — 3:0 (15:2, 15:3, 15:5).
КНДР — Чехословакия — 3:0 (15:3, 15:7, 15:8).
 3-й тур. 1 сентября
Куба — Чехословакия — 3:1 (6:15, 15:12, 15:10, 15:13).
Япония — КНДР — 3:0 (15:3, 15:12, 16:14).

Классификационные матчи 

 Полуфиналы за 5-8-е места. 2 сентября
Куба — ФРГ — 3:0 (15:11, 15:13, 17:15).
Венгрия — Чехословакия — 3:2 (15:9, 13:15, 11:15, 15:10, 15:11).
 Матч за 7-е место. 7 сентября
Чехословакия — ФРГ — 3:0 (15:13, 15:4, 16:14).
 Матч за 5-е место. 7 сентября
Венгрия — Куба — 3:2 (15:9, 14:16, 16:14, 15:5, 15:11).

1/2 финала 
2 сентября
Япония — Южная Корея — 3:0 (15:3, 15:5, 15:9).
СССР — КНДР — 3:1 (15:10, 16:14, 7:15, 15:8).

Матч за 3-е место 
7 сентября
КНДР — Южная Корея — 3:0 (15:7, 15:9, 15:9).

Финал 
7 сентября
СССР — Япония — 3:2 (15:11, 4:15, 15:11, 9:15, 15:11).

Мужчины

Группа А 
 1-й тур. 27 августа
СССР — Тунис — 3:0 (15:10, 15:6, 15:4).
Чехословакия — Польша — 3:0 (15:13, 16:14, 15:8).
Болгария — Южная Корея — 3:1 (16:18, 15:6, 15:9, 15:13).
 2-й тур. 29 августа
Польша — Тунис — 3:0 (15:6, 15:11, 15:1).
СССР — Южная Корея — 3:0 (17:15, 15:12, 15:4).
Болгария — Чехословакия — 3:2 (15:11, 15:11, 12:15, 14:16, 15:9).
 3-й тур. 31 августа
Чехословакия — Тунис — 3:0 (15:11, 15:4, 15:10).
Южная Корея — Польша — 3:1 (15:7, 13:15, 15:11, 15:6).
СССР — Болгария — 3:1 (9:15, 15:10, 15:11, 15:10).
 4-й тур. 2 сентября
Южная Корея — Тунис — 3:0 (15:1, 15:3, 15:1).
СССР — Чехословакия — 3:0 (15:10, 15:10, 15:12).
Болгария — Польша — 3:2 (14:16, 12:15, 15:7, 15:3, 15:10).
 5-й тур. 5 сентября
Болгария — Тунис — 3:0 (15:10, 15:5, 15:7).
Чехословакия — Южная Корея — 3:0 (15:11, 15:5, 15:13).
СССР — Польша — 3:2 (11:15, 15:12, 15:12, 10:15, 15:13).

Группа В 
 1-й тур. 28 августа
ГДР — Куба — 3:0 (15:7, 15:13, 15:7).
Япония — Румыния — 3:0 (15:4, 15:5, 15:6).
Бразилия — ФРГ — 3:2 (15:7, 15:8, 17:19, 6:15, 15:9).
 2-й тур. 30 августа
ГДР — Бразилия — 3:1 (15:5, 7:15, 16:14, 15:10).
Япония — Куба — 3:0 (15:10, 15:9, 15:5).
Румыния — ФРГ — 3:0 (15:9, 15:1, 15:8).
 3-й тур. 1 сентября
Бразилия — Румыния — 3:2 (18:16, 11:15, 15:7, 11:15, 15:12).
Япония — ГДР — 3:0 (15:4, 15:2, 15:6).
Куба — ФРГ — 3:2 (15:8, 15:11, 10:15, 12:15, 15:8).
 4-й тур. 3 сентября
ГДР — ФРГ — 3:0 (15:7, 15:6, 15:4).
Япония — Бразилия — 3:0 (15:7, 15:13, 15:11).
Румыния — Куба — 3:0 (15:7, 17:15, 15:13).
 5-й тур. 5 сентября
Куба — Бразилия — 3:2 (16:14, 6:15, 15:7, 7:15, 15:9).
ГДР — Румыния — 3:0 (15:10, 15:12, 15:7).
Япония — ФРГ — 3:0 (15:3, 15:6, 15:4).

Классификационные матчи 

 Матч за 11-е место. 9 сентября
ФРГ — Тунис — 3:1 (15:5, 14:16, 15:4, 15:9).
 Матч за 9-е место. 9 сентября
Польша — Куба — 3:0 (15:2, 15:7, 15:13).
 Полуфиналы за 5-8-е места. 8 сентября
Румыния — Южная Корея — 3:0 (15:12, 15:7, 15:8).
Чехословакия — Бразилия — 3:0 (15:8, 15:6, 15:1).
 Матч за 7-е место. 9 сентября
Южная Корея — Бразилия — 3:0 (18:16, 15:7, 15:5).
 Матч за 5-е место. 9 сентября
Румыния — Чехословакия — 3:1 (9:15, 15:7, 15:10, 16:14).

1/2 финала 
8 сентября
Япония — Болгария — 3:2 (13:15, 9:15, 15:9, 15:9, 15:12).
ГДР — СССР — 3:1 (15:6, 15:8, 13:15, 15:9).

Матч за 3-е место 
9 сентября
СССР — Болгария — 3:0 (15:11, 15:8, 15:13).

Финал 
9 сентября
Япония — ГДР — 3:1 (11:15, 15:2, 15:10, 15:10).

Итоги

Положение команд

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1972) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1972)

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
1972 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Германии